Серге́й Михайлович Но́виков:
 Новиков, Сергей Михайлович (в монашестве Симон; 1928—2006) — епископ РПЦ, митрополит Рязанский и Касимовский.
 Новиков, Сергей Михайлович (1915—2008) — полковник, артиллерист.